Notte di terrore (The Night Holds Terror ) – film del 1955 diretto da Andrew L. Stone
Trial by Terror - Notte di terrore (Trial by Terror) – film del 1983 diretto da Hildy Brooks 
Rats - Notte di terrore (Rats: Night of Terror) – film del 1984 diretto da Bruno Mattei e Claudio Fragasso
Notte di terrore (Deep Dark Secrets) – film TV del 1987 diretto da Robert Michael Lewis
Notte di terrore (Mutator) – film del 1989 diretto da John R. Bowey